Goodhart ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Lehman Goodhart (1891–1978), US-amerikanischer Jurist
 Charles Albert Eric Goodhart, britischer Wirtschaftswissenschaftler (Goodharts Gesetz)
 David Goodhart (* 1956), britischer Journalist
 Philip Goodhart (1925–2015), britischer Politiker
 William Goodhart, Baron Goodhart (1933–2017), britischer Politiker und Kronanwalt